

Населені пункти та їхні частини
 Лавиця — село в гміні Клодзко Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Лавиця — село в гміні Серакув Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Лавиця — частина міста Познань в Великопольському воєводстві

Примітки